

Letteratura 
 Uccelli da preda (Birds of Prey) – romanzo di Wilbur Smith del 1997

Televisione 
 Uccelli da preda (Birds of Prey) – film per la televisione del 1973 diretto da William A. Graham 
 Uccelli da preda  (Birds of Prey) – episodio della sesta stagione de L'ispettore Barnaby

Pagine correlate 
 Rapace